

Codici 
 WWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whale Pass (Alaska) (Stati Uniti)

Sigle 
 WWP – acronimo di Worms World Party